Tatan steht für:
 Tatan (Westinsana), ein Ort im indonesischen Distrikt Westinsana in Westtimor

Tatan ist der Familienname von:
 Fahri Tatan (* 1983), türkischer Fußballspieler